Sir Charles Green (1749-1831), Brits legerofficier, nam Suriname in in 1804
 Charles Green (ballonvaarder) (1785-1870), Brits ballonvaarder
Charles Green (1840–1898), Brits illustrator
 Charles Green (ontdekkingsreiziger) (1888–1974), Brits ontdekkingsreiziger en scheepskok
 Charles Green (bobsleeër) (1914–1999), Brits bobsleeër
 Charles Green (atleet) (1921-ca. 2009), Australisch hordenloper
 Charles Green (schilder) (1840-1898), Brits schilder
 Charles Green (vlogger) (1950-2017), Amerikaans youtuber ook bekend als 'Angry Grandpa'
 Charles Green (zakenman) (1953?), Brits zakenman die onder meer CEO is geweest bij Sheffield United en Rangers